Die A Grupa 1955 war die 31. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. ZDNA Sofia wurde zum fünften Mal Meister und konnte das Double aus dem Vorjahr wiederholen.

Modus 
Zunächst spielten die vierzehn Mannschaften an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Mannschaften stiegen direkt in die B Grupa ab. Der Elfte spielte in der Relegationsgruppe mit den fünf Gewinnern der Zweitligagruppen um zwei Plätze für die folgende Saison.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegation

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1955
Fußballsaison 1955